Saguenay heißen:

 Saguenay–Lac-Saint-Jean, Region in Kanada
 Saguenay (Stadt), Stadt in Kanada
 Rivière Saguenay, Fluss in Kanada
 Saguenay (Fjord), Fjord in Kanada
 Königreich Saguenay, legendäres Reich im heutigen Kanada
 HMCS Saguenay, Schiff der kanadischen Navy